Igrexario puede referirse a:

 Igrexario (Lañas), aldea española de la parroquia de Lañas, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Igrexario (Loureda), aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Igrexario (Morás), aldea española de la parroquia de Morás, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.